Recristallisation (chimie) : technique de purification en chimie.
 Recristallisation (géologie) 
 Recristallisation (métallurgie) 
 Recristallisation dynamique